Илья Абрамович Кан (4 мая 1909, Самара — 18 декабря 1978, Москва) — советский шахматист и деятель советского шахматного движения, международный мастер (1950), международный арбитр (1956). Организатор и руководитель шахматной работы в Советской Армии и ВМФ, в ЦДСА им. М. В. Фрунзе. Шахматный литератор, редактор шахматных отделов газеты «Красная звезда» и журнала «Советский воин». Юрист. Секундант Михаила Ботвинника во время матча на первенство мира с Василием Смысловым (1954).

Участвовал в десяти чемпионатах СССР. Лучшее достижение — 3-е место в 6-м чемпионате (1929) в г. Одессе.

Спортивные результаты

Книги 
 Шахматы в Советской Армии. — М: Воениздат, 1952. — 104 с. [Переизд. 1962]
 Шахматное творчество Н. Д. Григорьева, 2 изд., — М., 1954.
 За шахматной доской. — М.: Воениздат, 1965. — 208 с. [составитель]
 Защита в шахматной партии. — М.: ФиС, 1957. — 71 с.
 Защита. — М.: ФиС, 1960. — 76 с. — (Библиотечка начинающего шахматиста). [2-е изд. 1965].
 Шахматные встречи. — М.: ФиС, 1962. — 142 с.
 Турнир дружбы. — М., 1965. [составитель]
 Шахматист Николай Рюмин. — М.: ФиС, 1968. — 119 с.
 Любимая игра — шахматы, — М.: Воениздат. 1968. — 224 с. [составитель]
 Шахматные баталии. — М.: Воениздат, 1970. [составитель]
 Законы шахматных сражений. — М.: ФиС, 1971. — 63 с. — (Библиотечка шахматиста).
 От дебюта к миттельшпилю. — М.: ФиС, 1978. — 136 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Грани таланта. // «64». — 1978. — № 51. — С. 11.

Ссылки 

 Выступления Ильи Кана а чемпионатах СССР

Шахматисты СССР
Чемпионы Москвы по шахматам
Шахматные журналисты
Шахматные функционеры
Судьи всесоюзной категории